Rafael Ferrer (actor) (Los Angeles, EUA, 1960), actor i nebot de George Clooney
 Rafael Ferrer (jesuïta) (València, 1570 - San José de Abucaes, Perú, 1611), missioner jesuïta
 Rafael Ferrer (pintor) (San Juan, Puerto Rico, 1933 - ), artista plàstic
 Rafael Ferrer i Bigné (València, 1836-1892), poeta i periodista
 Rafael Ferrer i Fitó (Sant Celoni, 1911- Barcelona, 1988), músic i compositor
 Rafael Ferrer Massanet (Manacor, 1929 - 2006), periodista i escriptor